Oberliga 1948/49 steht für:

 Eishockey-Oberliga 1948/49 
 Eishockey-Oberliga (1948–1958)
 Fußball-Oberliga 1948/49